Eddie est un prénom masculin, diminutif d'Edward, qui est notamment porté (ou ayant été porté) par :
 Eddie Irvine
 Eddie Cheever
 Eddie Guerrero
 Eddie Money
 Eddie Murphy
 Eddie Vedder

Eddie peut aussi faire référence à:
 Eddie the Head, la mascotte du groupe de metal Iron Maiden.

 Eddie est un film de Steve Rash sorti en 1996.

Voir aussi